Estat d'Amapá, estat a la Regió Nord del Brasil fronterer amb la Guaiana Francesa al nord-oest
 Amapá (municipi), municipi de Brasil a l'est de l'estat d'Amapá 
 Amapá Clube